Антоне́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Антонеску, Виктор (1871—1947) — румынский политический, государственный и дипломатический деятель.
 Антонеску, Йон (1882—1946) — государственный и военный деятель Румынии, премьер-министр (1940—1944).
 Антонеску, Крин (род. 1959) — председатель Сената (с 2012), и. о. президента Румынии.
 Антонеску, Михай (1904—1946) — министр иностранных дел Румынии и заместитель Иона Антонеску.
 Антонеску, Петре (1873—1965) — румынский архитектор, педагог, градостроитель, реставратор.

См. также 
 Группа армий «Генерал Антонеску»
 Мост Маршала Антонеску